Французская весна (, ) — ежегодный фестиваль французской культуры в городах Украины. Каждый апрель фестиваль предлагает разнообразную программу в области изобразительного искусства, кино, литературы, музыки и других отраслей культуры. «Французская весна» проходит в Киеве и во многих других городах Украины — Днепропетровске, Донецке, Харькове, Львове и Одессе.

Общая информация о фестивале 
«Французская весна» проводится Французским культурным центром, Альянс Франсез и Посольством Франции на Украине с 2004 года. Фестиваль традиционно включает разнообразную кинопрограмму (Фестиваль допремьерных показов, ретроспективу и ночной марафон короткометражного кино «Длинная ночь короткого метра», встречи с мастерами французского киноискусства), театральные представления, концерты музыкальных коллективов, художественные выставки и тому подобное.

Начиная с 2006 года, соорганизатором всех кинособытий «Французской Весны» является компания Артхаус Трафик.

Характеристика фестивалей

2004 год 
Начало программы в Киеве. За годы своего существования это событие стало важным местом встреч и для украинской публики, охотно открывает для себя изобретательность и разнообразие французских художников, и для искусствоведов и знатоков театрального искусства, для которых это — возможность встретиться со своими французскими коллегами.

2005 год 
«Французская весна» включала выставки, концерты, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, встречи, дискуссии, презентации и Кубок Посла Франции по регби. В отличие от предыдущего года, с новинками культуры и искусства современных французских мастеров можно было ознакомиться не только в Киеве, но и в Одессе, Харькове, Львове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Донецке.

Программа фестиваля была следующей:

Первый международный фестиваль франкоязычных студенческих театров Украины, стартовал 28 марта 2005

Спектакль «Соло» — труппа современного балета «Кафиг» представила оригинальный жанр: артисты исполняли хип-хоп под классическую музыку
Семь картин допремьерного показа

Выставка плакатов известного мастера графики Филиппа Апелуага

«Спектакль огня» — феерическое шоу тулузских музыкантов группы «Ударные десантники», что произошло на Майдане независимости 3 апреля 2005

Особое место в программе фестиваля было отведено книге. Уникальное подарочное издание напечатало издательство «Кальвария» при поддержке Программы «Сковорода» — это украинский перевод со старофранцузского языка известного романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Книга оформлена графикой киевского художника Михаила Александрова. Одной из больших проблем сегодняшней Европы является языковая проблема и выпуск «Словаря европейских философий: лексикон непереводимых понятий», по мнению организаторов, поможет в работе переводчикам.

2007 год 
Программа, которую предлагали только в крупных городах Украины — в Днепропетровске, Донецке, Харькове, Киеве, Львове и Одессе — распространилась на другие города, меньшие по размеру. Мероприятия, организованные в тесном сотрудничестве с Альянс Франсез, представленные среди других в Луганске, Ровно, Севастополе, Запорожье.

2013 год 
10-й юбилейный фестиваль представил богатую художественную программу — как оригинальные проекты из Франции, так и интересные совместные франко-украинские новации. Фестиваль открылся 2 апреля в 20.00 в Киеве в Национальном Ботаническом саду им. Гришко уличным представлением «Огни» от компании «La Machine». Кульминацией действа стало большое пиротехническое шоу.
Звезда 10-го фестиваля — всемирно известный драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт. Французский театр Roseau представил на суд украинского зрителя спектакль «Маленькие супружеские преступления» Шмитта. Громкая премьера фильма «Мебиус», цикл «Ищите шпиона», кино-концерт «Жорж Мельес» и много других сюрпризов подарила Панорама французского кино. И, конечно, вниманию публики были представлены замечательные проекты в области визуального искусства — Яков Шапиро в Национальном художественном музее, фотографии легендарной коллекции Air France, стрит-арт и проект вокруг 100-летия квадрата Малевича.

2014 год 
Девизом 11-й Французской весны в 2014 году стало высказывание «Весна идей».

Фактически ряд событий «Французской весны» открыла выставка чёрно-белых фоторабот в стиле ню известного французского фотографа Жанлис Сьеффа, которая представлена в галерее «Brucie Collections» с 20 марта.

11 апреля состоялось открытие выставки «Архивы» украинского художника Никиты Кравцова и мастеров группы «La cellule» в арт-центре «Я Галерея». Также во Львове с 14 апреля работала фотовыставка Ферранте Ферранти «Пинзель и Европа эпохи барокко».

Кинопрограмма «Французской весны» отметилась такими картинами как «Висельщики» Энтони Марсиано, «Мизерере» Сильвена Уайта, «Аттила Марсель» Сильвена Шоме, «Остановись или я продолжу» Софи Фиеро, «Китайская головоломка» Седрика Капиша, «Набережная Орсэ» Бертрана Тавернье, «Дипломатия» Фолькера Шлендорфа и «Жаки в королевстве женщин» Риад Сатуфа. Открыла секцию кино картина Джелил Леспере «Ив Сен-Лоран».

В рамках «Французской весны» на Андреевском спуске представили уже закончено 15-метровое граффити. Это совместная работа художника из Севастополя Алексея Кислова и француза Жюльена Маллана. Граффити уже окрестили «Возрождение Украины».

Впервые в рамках «Весны» организованы профильные встречи деятелей культуры и образовательной сферы с Украины и из Франции. «Живой» спектакль (театр, танец, цирк …) и условия для его дальнейшего развития стали основной темой обсуждения деятелей культуры. На профильных встречах также обсудили возможности сотрудничества между университетами.

2021 год 
17-й фестиваль «Французская весна» прошел в Харькове. Тема — «Под открытым небом».

Ссылки 
 empr.media/ Le printemps français arrive à Kiev
 fondation-alliancefr 13ème Printemps Français en Ukraine
 vogue.ua Какие фильмы смотреть на фестивале «Французская весна» онлайн

Примечания 

Фестивали Украины